Альфа Голубя (α Columbae, α Col) — звезда третьей звёздной величины и ярчайшая звезда созвездия Голубя. Звезда также имеет собственное имя Факт.

Физические характеристики 
Альфа Голубя является двойной звездой. Главный компонент — субгигант Be-типа. Звезда является переменной типа Гаммы Кассиопеи, видимый блеск варьирует от 2,62m до 2,66m. Звезда также окутана облаком газа, вследствие её быстрого вращения, так как гравитация звезды на экваторе не удерживает газ, и, таким образом, является оболочечной. Второй компонент имеет видимый блеск в 12.3m и удалён на расстояние в 13.5" от главного компонента.

Альфа Голубя приблизительно в тысячу раз ярче Солнца и удалена приблизительно на 270 световых лет от Земли.

Наблюдение 
Факт можно в настоящее время уверенно наблюдать на юге России. Но так будет не всегда. Со временем прецессии Факт, как и всё созвездие Голубя в целом, будет становиться всё менее доступным для наблюдения из Северного полушария и приблизительно через 12 000 лет Факт будет южной полярной звездой и будет совершенно недоступен для наблюдения из Северного полушария.

Имя 
Звезда имеет собственное имя «Факт» (также, звезду иногда называют ещё Фад, Фает, имя звезды имеет арабское происхождение fākh(i)tah [fa: x(i)ta], что переводится как «кольцо Голубя». Изначально имя звезды имело название созвездие Лебедя как al-Fākhtah, но позднее стало ассоциироваться с этой звездой. Причина в том, что созвездие Голубя диаметрально противоположно созвездию Лебедя и они не могут наблюдаться одновременно.

Примечания 

Бело-голубые субгиганты
Голубь (созвездие)
Переменные типа γ Кассиопеи
Be-звёзды